Вильчинский (, ) — польская и украинская фамилия. Женская форма — Вильчинская.

Известные носители 
 Павел (в миру Иоанн Елевферьевич Вильчинский, 1829—1908) — епископ Пензенский и Саранский, духовный писатель.
 
 Вильчинский, Конрад (род. 1982) — австрийский гандболист польского происхождения.
 Вильчинский, Роман (польск. Roman Wilczynski; 1807 – 1846(?)) — польский художник-миниатюрист, акварелист, рисовальщик.
 Вильчинский, Тадеуш Феликсович (1888—1981) — польский, позже советский украинский учёный.
 Вильчинский, Эрнест Юлий (1876—1932)  — американский математик.
 Вильчинский, Ян Казимир (1806—1865) — врач, коллекционер, деятель культуры.

Составные фамилии 
 Ольшина-Вильчинский, Юзеф (1890—1939) — генерал Войска Польского.

